Bāgh Mīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāgh Mīān (ort i Khorasan), 
 Bāgh Mīān (ort i Yazd), 

Robotskapade Iranförgreningar